Nova Kapela je lahko:
 Nova Kapela, Brodsko-posavska županija (Hrvaška)
 Nova Kapela, Dubrava (Hrvaška)